

Geografia 
 Ede  – città dello stato di Osun (Nigeria)
 Ede  – comune di Gheldria (Paesi Bassi)

Sigle 
 Equinox Desktop Environment  – ambiente desktop per sistemi POSIX
 Europa Democrazia Esperanto  – movimento politico nato nel 2003 in Francia

Codici 
 EDE – codice aeroportuale IATA dall'aeroporto municipale di Edenton (Stati Uniti)

Altro 
 Ede – nome proprio femminile o maschile italiano, variante di Edo